Tshel (tib. tshal; auch Tsal u. a.) bezieht sich auf folgende Begriffe:

 das Tshelpa- oder Yanggön-Kloster der Tshelpa-Kagyü-Schule des tibetischen Buddhismus
 Tshel Gungthang (tshal gung thang), Sitz der Tshelpa-Herrscher oder Gouverneure der Zehntausendschaft Tshel Gungthang
 Tshelpa-Kagyü-Schule (tshal pa bka' brgyud pa)
 die Herrscherfamilie Tshel, siehe Tshel (Tshel Gungthang)
 TSAL6200 IR-LED der Firma Vishay